Landtagswahlkreis 7 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Esslingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Ulm-Stadt (1956 bis 1972)

in Bayern:
 Wahlkreis Schwaben (seit 1950)

in Berlin:
 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 7
 Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 7
 Wahlkreis Mitte 7
 Wahlkreis Pankow 7
 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 7
 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 7

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Oberhavel I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Oberhavel III (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Prenzlau – Angermünde II (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Lokstedt – Niendorf – Schnelsen (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Schwalm-Eder I (seit 1983)
 Wahlkreis 7 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 7 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis VII (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Hansestadt Rostock IV (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Rostock IV (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Schwerin I (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Wolfsburg (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Gifhorn-Süd (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Langenhagen (1978), Landtagswahlkreis 7a
 Landtagswahlkreis Langenhagen-Misburg (1974), Landtagswahlkreis 7a
 Landtagswahlkreis Gehrden (1974 und 1978), Landtagswahlkreis 7b
 Landtagswahlkreis Hannover-Land (1947 bis 1970)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rhein-Erft-Kreis III (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Heinsberg I (2000)
 Landtagswahlkreis Düren I (1975 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Jülich – Düren II (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Düren (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Diez/Nassau (seit 1991)
 Landtagswahlkreis 7 (Rheinland-Pfalz) (1951 bis 1967)

in Sachsen:
 Wahlkreis Zwickau 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Zwickauer Land 1 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Leipzig III (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Haldensleben (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Genthin – Havelberg (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Dithmarschen-Süd (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Dithmarschen-Nord (2012)
 Landtagswahlkreis Schleswig (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Schleswig-Nord (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Schleswig-West (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Schleswig (1954 bis 1967)
 Landtagswahlkreis Schleswig-West (1950)
 Landtagswahlkreis Schleswig-Süd (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Wartburgkreis III (seit 1994)
 Wahlkreis Mühlhausen I (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis 7 (Burgenland)
 Landtagswahlkreis Horn, Niederösterreich
 Landtagswahlkreis Lienz, Tirol